Петерсбург ():

Топоним

Населённые пункты 
 Питерсберг () — город в США, штат Аляска.
 Петерсбург (Калифорния)
 Питерсберг () — город в штате Вирджиния, США.
 Петерсбург (Джорджия)
 Петерсбург (Иллинойс)
 Петерсбург (Индиана)
 Петерсбург (Мичиган)
 Петерсбург (Небраска)
 Петерсбург (Нью-Йорк)
 Петерсбург (Айова)
 Петерсбург (Западная Дакота)
 Петерсбург (Пенсильвания)
 Петерсбург (Техас)
 Петерсбург (Восточная Вирджиния)
 Петерсбург (Висконсин)
 Питерсберг () — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.

Транспорт

Аэропорт 
 Питерсберг () — государственный гражданский гидроаэропорт, расположенный в городе Питерсберг (Аляска), США.
 Питерсберг () — военно-гражданский международный аэропорт, расположенный к юго-востоку от центрального делового района города Питерсберг (Аляска), США.

Судно 
 «Petersburg» — морской железнодорожно-автомобильно-пассажирский паром класса Mukran, построен в 1986 году.

См. также 
 Санкт-Петербург (значения)
 Сент-Питерсберг